

Personaggi immaginari 
 Diavolo della Tasmania (Tasmanian Devil) o Hugh Dawkins – personaggio dei fumetti DC Comics
 Diavolo della Tasmania (Tasmanian Devil) o Taz – personaggio dei cartoni animati Warner Bros.

Altro 
 Tasmanian Devil – soprannome dell'attore Errol Flynn
 Tasmanian Devil – dragster degli anni sessanta
 Tasmanian Devil: The Fast and Furious Life of Errol Flynn – documentario australiano del 2007

Pagine correlate 
 Tasmanian Devils
 Diavolo della Tasmania (disambigua)